Премия «Пэксан» – Гран-при (телевидение) (, конц. Пэксан йесуль тэсан ТВ пумун тэсан) — награда, ежегодно вручаемая на церемонии премии Пэксан во втором квартале года (апрель—май) в Южной Корее. Данная премия считается одной из самых престижных наград в сфере развлечений в Южной Корее. Номинанты ежегодно выбираются из списка номинантов в области «Телевидение», и их имена не раскрываются до начала церемонии. Обладатель Гран-при, которым может стать как программа (напр. сериал), так и частное лицо (напр. актер, сценарист), не имеет права на получение других крупных наград, на которые они номинированы в категории «Телевидение».

На 2023 год  стала обладательницей наибольшего количества наград Гран-при «Пэксан» в данной категории (1979, 1989, 2009 и 2019 г.).

Рекорды и достижения

Многократные лауреаты 

 Актриса  (1979, 1989, ,  
 Актриса  (1993, 2004)
 Эстрадный артист Ю Джэ Сок (, 2021)

Лауреаты и номинанты

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт премии «Пэксан»

Премия «Пэксан» (телевидение)